Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 73e régiment d'infanterie
 73e régiment d'infanterie de marine
 73e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires